Příjmení Seger nosí více různých osob:

 Bob Seger (* 1945) – americký rockový zpěvák a písničkář
 Hermann August Seger (1839–1893) – německý chemik
 Segerovy jehlánky na měření teploty v peci
 Julius Seger (1876–1944) – německý herec narozený v Čechách
 Jan Seger (1938–2022) – český akademik a vysokoškolský pedagog
 Josef Seger (1716–1782) – český hudební skladatel, houslista a varhaník
 Mathias Seger (* 1977) – švýcarský hokejový obránce

Podobná příjmení 
 Pete Seeger – americký písničkář
 Stanislav Segert (1921–2005) – český evangelický teolog, lingvista a hebraista

Související články 
 Segerův kroužek („segrovka“) – pojistný kroužek zavedený firmou Seeger-Orbis